Фасета може бити:

 Фасета (драги камен), страна брушеног дијаманта или неког другог драгог камена
 Фасета (зоологија), дјелић ока код инсеката који чини сложени орган чула вида
 Фасета (кост), глатка површина костију руке или стопала